Вале́рий Вели́чко:
 Величко, Валерий Иванович (1942—2017) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России (2004).
 Величко, Валерий Николаевич (род. 1945) — деятель советских органов госбезопасности, генерал-майор.
 Величко, Валерий Сигизмундович (род. 1966) — советский и белорусский футболист.
 Величко, Валерий Фёдорович (1925—1944) — советский военнослужащий, старший сержант, Герой Советского Союза.